Segelfahrzeug steht für:
   	 	 	 	
 Segelboot
 Segelschiff
 Segelwagen